Gewone rondbladneus
 Himalayarondbladneus
 Jonesrondbladneus
 Reuzenrondbladneus
 Schneiders rondbladneus